De OFC Champions League 2013/14 (kortweg O-League genoemd) was de dertiende editie van dit voetbaltoernooi (inclusief de vijf edities van de OFC Club Championship) dat door de Oceanische voetbalbond OFC wordt georganiseerd. Het toernooi ving aan op 15 oktober 2013 met de eerste wedstrijden in de voorronde en eindigde met de 2e finale wedstrijd op 18 mei 2014.

Aan het toernooi namen vijftien clubs uit elf lidstaten van de OFC deel. Net als de voorgaande edities sinds 2005 namen uit Nieuw-Zeeland twee clubs deel, en deze editie voor het eerst ook twee teams uit Fiji, Tahiti en Vanuatu.

De titelhouder, de Nieuw-Zeelandse club Auckland City FC, prolongeerde de titel door in de finale Amicale FC over twee wedstrijden (1-1, 2-1) te verslaan. Het won daarmee de vierde opeenvolgende titel en de zese in totaal (inclusief de in 2006 gewonnen editie van de OFC Club Championship). Tevens is Auckland City als titelhouder de OFC vertegenwoordiger op het Wereldkampioenschap voetbal voor clubs in december 2014 in Marokko.

Beide finalisten zijn tevens deelnemers aan de eerste editie van de OFC President's Cup, waarnaast de beide OFC-clubs ook twee vertegenwoordigers van de AFC en twee andere gastteams deelnemen. Dit toernooi staat van 17 tot 23 november 2014 op de kalender.

Kalender

Voorronde
In de voorronde speelden vier teams in Pago Pago, Amerikaans-Samoa tegen elkaar in een halve competitie, de winnaar plaatste zich voor de groepsfase.

 * De wedstrijd tussen  Lotoha'apai United en  Pago Youth werd niet gespeeld.

Groepsfase
De groepsfase werd in april 2014 in zijn geheel in Fiji gespeeld in de plaatsen Ba, Lautoka en Nadi. Er werd gespeeld in drie groepen van vier team waarbij de voetbalbonden van Fiji, Nieuw-Zeeland, Tahiti en Vanuatu met twee teams deelnemen. Clubs uit hetzelfde land konden niet in dezelfde groep worden geloot. De drie groepswinnaars plus de beste nummer-2 plaatsten zich voor de halve finale.

Groep A

Groep B

Groep C

Klassement tweede plaatsen

Halve finale
De halve finale werd gespeeld middels een thuis- en uitwedstrijd.

1e wedstrijd

2e wedstrijd

Amicale FC wint met 2-1 over 2 wedstrijden en plaatst zich voor de finale.

Auckland City FC wint met 4-2 over 2 wedstrijden en plaatst zich voor de finale.

Finale
Op 30 april 2014 vond in Auckland, Nieuw-Zeeland de loting plaats wie thuis mocht spelen in de finale

1e wedstrijd

2e wedstrijd

Auckland City FC wint met 3-2 over 2 wedstrijden.

OFC kampioenschappen clubteams
Voetbal in 2013
Voetbal in 2014